Leipzig-Stötteritz steht für:
 Stötteritz, Stadtteil von Leipzig
 Bahnhof Leipzig-Stötteritz, Bahnhof in diesem Stadtteil